Насо има више значења:
 Округ Насо (Њујорк)
 Округ Насо (Флорида)